Nemesi fészek – Ivan Szergejevics Turgenyev regénye
 Nemesi fészek – 1915-ben bemutatott orosz némafilm, rendezte Vlagyimir Gargyin
 Nemesi fészek – 1969-ben bemutatott orosz, szovjet film, rendezte Andrej Koncsalovszkij.